Hermes är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Hermes (1878–1964), tysk politiker
 
 Hans Hermes (1912–2003), tysk matematiker
 Johann August Hermes (1736–1822), tysk teolog 
 Johann Gustav Hermes (1846–1912), tysk matematiker
 Johann Timotheus Hermes (1738–1821), tysk romanförfattare 

Efternamn